Příjmení Jičínský nese více různých osobností:

 Ferdinand Jičínský (1846–1877) – cukrovarský chemik, vynálezce
 Jan Jičínský z Kravař a Fulneka († po 1433) – moravský šlechtic
 Jaroslav Jičínský (1870–1959) – důlní inženýr, montanista a vysokoškolský profesor, syn Viléma
 Karel Jičínský (1831–1910) – právník, ředitel velkostatků a kulturní činitel v Jindřichově Hradci
 Věra Jičínská (1898–1961) – česká malířka
 Vilém Jičinský (1832–1902) – ostravský báňský odborník
 Zdeněk Jičínský (1929–2020) – český právník, politik a publicista

Související články 
 Ferdinand Jitschinsky (1793–1868) – hospodářský správce na Karlštejně, archivář Ústavu šlechtičen, otec Karla, Viléma a Ferdinanda Jičínských

Česká příjmení